Вулиця Михайла Петренка (Ізюм)
 Вулиця Михайла Петренка (Київ)
 Вулиця Михайла Петренка (Краматорськ)
 Вулиця Михайла Петренка (Лебедин)
 Вулиця Михайла Петренка (Слов'янськ)
 Вулиця Михайла Петренка (Харків)